В этом списке представлены геологические структуры, обнаруженные на астероиде (433) Эрос.

Области 
Области Эроса названы в честь первооткрывателей астероида.

Гряды 
Две гряды (Dorsum) на астероиде Эрос названы в честь астрономов, проводивших изучение астероида.

Кратеры 
Ударные кратеры Эроса названы в честь известных влюблённых.

См. также 
 Список геологических структур объектов Солнечной системы
 Список астероидов

Ссылки 
 Gazetteer of Planetary Nomenclature

Э